À Sombra da Violência é um filme dirigido por J. Figuera Gama, lançado em 1975

Sinopse 
Ao ser solto da prisão e volta à sua cidade, Josias é perseguido pelos homens de Ulisses, filho de um proprietário de terras do local. Ele elima os perseguidores e vai em busca de sua namorada Dorinha. Novamente perseguido, é pego e pendurado numa árvore, onde morreria se não fosse o pai de Dorinha e alguns amigos que o libertam. Eles o escondem, mas o delegado acaba achando-o e o prende a mando de Hilton, que se envolveu com a irmã de Josias. Um grupo de bandidos liderado por Sancho Pança invade a delegacia e liberta todos os presos. Josias é atacado enquanto foge e é jogado a um rio onde é salvo por um curandeiro após lutar desesperadamente contra a correnteza, que lhe conta a tragédia de sua irmã Teresinha, estuprada por Hilton.

Ficha Técnica 
À Sombra da Violência, 1975, Rio de Janeiro, RJ
aventura, colorido, 35mm, 72 minutos

 Direção: J. Figueira Gama
 Argumento: J. Figueira Gama
 Roteiro: J. Figueira Gama
 Produção: José Vieira Lessa
 Produtor Associado: J. Figueira Gama
 Gerente de Produção: J. Figueira Gama e Alberto Cruz
 Fotografia: Roberto Mirilli e Roland Henze
 Sonografia: Joaquim da Fonseca e Onélio Motta
 Música: Marcelo Morandi
 Montagem: J. Figueira Gama e Alberto Cruz
 Companhia Produtora: Redentor Filmes e Embrafilme
 Distribuidora: Empresa Cinematográfica Haway e Difibra

Elenco 
 Milton Vilar
 Marina Montini
 Luiz Carlos Furtado
 Vera Krim
 Marina Montiel
 Paulo Pinheiro
 Dárcio Barichelo
 Fenizio Marchini
 Ulisses Alves Pereira
 Erley José
 Cid Rafael
 Waldir Floriano
 Milton Merlucci
 Sérgio Fabrini

Ligações externas 
 

Filmes do Brasil de 1975
Filmes em língua portuguesa
Filmes de ação do Brasil